Grey Gardens peut faire référence à :
Grey Gardens, un film de 1975 ;
Grey Gardens, un téléfilm de 2009.